Apollofane, sovrano del Regno indo-greco
Apollofane, commediografo
Apollofane, filosofo stoico